

Geografia

Stretton (Cheshire West and Chester), Cheshire, Inghilterra
Stretton (Warrington), Cheshire, Inghilterra
Stretton (Derbyshire), Inghilterra
Stretton (Rutland), Inghilterra
Stretton (East Staffordshire), Staffordshire, Inghilterra
Stretton (South Staffordshire), Staffordshire, Inghilterra